Капысую () — турецкий топоним. Может означать:
  — деревня в районе Джиде.
  — деревня в районе Куруджашиле.
   — деревня в районе Самандаг.